Сезон-2021/22 для футбольного клуба «Реал Мадрид» — 118-й в истории, а также 91-й в Примере — высшем дивизионе в системе футбольных лиг Испании. В конце мая 2021 года команду покинул главный тренер Зинедин Зидан. На его место оказался ранее уже работавший с командой Карло Анчелотти. Помимо того, в июне команду покинули многолетний лидер и капитан команды Серхио Рамос, ушедший в ПСЖ, а также второй защитник из Франции, Рафаэль Варан, который ушел в Манчестер Юнайтед.

Команда уверенно играла по ходу всего чемпионата и обеспечила себе 1-е место за несколько туров до конца.

Еврокубковая компания завершилась для "сливочных" триумфом - команда в 14-й раз в истории стала обладателем кубка Лиги чемпионов.

Этот сезон стал последним для многолетнего лидера команды - Марсело, он покинул команду по истечении контракта.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

31 000 000

Зима 

Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

75 000 000

Зима 

0

Общие убытки:31 000 000

Общая прибыль:75 000 000

Разница:44 000 000

Соревнования

Ла Лига

Таблица лиги

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Испании

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны ФК «Реал Мадрид»
Реал